Englische Siedlung steht für

 Englische Siedlung (Hannover), Siedlungen in Hannover
 Englische Siedlung (Oldenburg), Siedlung in Oldenburg
 Englische Siedlung (Soest), Siedlung in Soest